Arleigh Burke puede referirse:
 a Arleigh Burke, militar estadounidense;
 al USS Arleigh Burke (DDG-51), destructor llamado así en honor a aquel; o
 a la clase Arleigh Burke, serie de destructores basada en la nave mencionada.
Arleigh Burke